

Prénom 
Maurice est un prénom masculin, version française du nom latin Mauritius (ou Mauricius), en grec Μαυρίκιος.

Saints et bienheureux chrétiens

Souverains 
 Maurice (539-602), empereur byzantin.
 Maurice de Nassau, prince d'Orange (en néerlandais Maurits van Nassau) né le , mort le .

Patronyme 

 André Maurice (1886-1973), architecte français ;
  ;
 Audrey Maurice (1977-), taekwondoïste française ;
 Benoit Maurice (1971-), ancien footballeur français ;
 Bruno Maurice (1970-), accordéoniste français ;
 Clément Maurice (1853-1933), réalisateur, producteur de film et scénariste français ;
 Emil Maurice (1897–1972), un des premiers membres du Parti nazi et fondateur de la SS ;
 Émile Maurice (1910-1993), personnalité politique martiniquaise ;
 Fernand Maurice (1943-), coureur cycliste français ;
 Florian Maurice (1974-), ancien footballeur professionnel ;
  ;
 François Maurice, (1925-), architecte suisse ;
 Frederick Barton Maurice, (1871 - 1951), militaire britannique ;
  ;
 Jean-Baptiste Maurice (1798-1844), homme politique français ;
 Jean-Eudes Maurice (1986- ), footballeur professionnel franco-haïtien ;
 Jean-François Maurice (1947-), chanteur français ;
 Jean Frédéric Théodore Maurice (1775-1851),  mathématicien genevois, un temps haut fonctionnaire français ; 
 María Belén Pérez Maurice (1985-), escrimeuse argentine ;
  ;
  ;
 Romain Maurice (1994-), joueur français de rugby à XV ;
 Sylvestre Maurice, né en 1966, astrophysicien français ;
 Valérie Maurice (1964-), comédienne et journaliste française.

Patronyme dérivé 
 
 Simon de Saint-Maurice (mort en 1142),  de Parc, de 1132 jusqu'à sa mort

Nom d’usage 
 Maurice, un évêque de Londres au 
 Maurice, un archevêque de Rouen au 
 Maurice Champvert, dit Maurice (1965-), un animateur de radio français
 Mademoiselle Maurice, née Marie Saudin (1984-), une artiste plasticienne française

Toponymes 

 Île Maurice, île de l’archipel africain des Mascareignes, dans l’océan Indien ;
 Île Maurice, ancienne île sur la Seine, à Vernon, en Normandie ;
 République de Maurice, pays insulaire du Sud-Est de l’Afrique, qui comprend l’essentiel de l’archipel des Mascareignes dont l’île Maurice et l’île Rodrigues ;
 L'époque monarchique de ce pays (1968-1992) fait l'objet d'un article distinct : Maurice (royaume du Commonwealth) ;
 Maurice, un village de Louisiane ;
 Maurice, une ville du comté de Sioux, dans l'Iowa ;
 .

Titres d’œuvres 

 Maurice, œuvre pour enfants de Mary Shelley écrite en 1820, puis perdue et retrouvée en 1997 ;
 Maurice, roman  de l’écrivain britannique Edward Morgan Forster, écrit en 1913 mais publié post mortem en 1971 ;
 Maurice, film de James Ivory en 1987, adapté du roman ci-dessus ;
 Ma femme s’appelle Maurice, pièce de Raffy Shart, puis film de Jean-Marie Poiré en 2002.

Divers 
 Maurice, coq chanteur devenu en 2019 un symbole de la ruralité française
 Maurice, personnage apparu pour la première fois dans le long métrage d'animation La Belle et la Bête (Disney)
 Artifices et techniques pyrotechniques Maurice

Homonymie de prénom
Patronyme français
Patronyme anglais
Homonymie de localités aux États-Unis
Prénom masculin
Prénom français